

Cinema 
 Charisma – film del 1999 diretto da Kiyoshi Kurosawa

Musica 
 Charisma Records – etichetta discografica britannica
 Charisma – album di Lee Morgan del 1969
 Charisma – gruppo di rock progressivo statunitense degli anni '70

Pagine correlate 

 Carisma